Simetsberg (Estergebergte), berg in de Bayerische Voralpen
 Simetsberg (Steinernes Meer), berg in de Berchtesgadener Alpen